Elter steht für:

 Elter, in der Genetik die Einzahl zu Eltern

Geografie:
 Elter Sand, emsbegleitende Binnendünen im Kreis Steinfurt
 Ober Elter, deutsche Bezeichnung für die belgische Ortschaft Autelhaut
 Nieder Elter, deutsche Bezeichnung für die belgische Ortschaft Autelbas

 Elter Water, See im Lake District in Cumbria, England

Elter ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Elter (* 1968), deutscher Journalist
 Anton Elter (1858–1925), deutscher klassischer Philologe
 Johann Friedrich von Elter (1645–1716), Graf d’Autel, Gouverneur von Luxemburg
 Josef Elter (1926–1997), österreichischer katholischer Priester und Bildhauer
 Marco Elter (1890–1945), italienischer Skifahrer und Filmregisseur
 Peter Elter (* 1958), deutscher Tennisspieler

Siehe auch:
 Eltern (Begriffsklärung)